586 Текла (586 Thekla) — астероїд головного поясу.
 Санта-Текла () - місто в Сальвадорі, на Панамериканському шосе, адміністративний центр департаменту Ла-Лібертад.